Качалівська сільська рада — Київська область, Бородянський район
 Качалівська сільська рада — Харківська область, Краснокутський район